В одиночному розряді тенісного турніру Sparkassen Cup 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Анке Губер здобула титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву без гри.

Сіяні гравчині 

  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  Анке Губер (переможниця)

 Бренда Шульц-Маккарт (2-ге коло)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (півфінал)
 Сабін Аппельманс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Sparkassen Cup (теніс)